Лазарь Попов: Попов, Лазарь Иванович (1910—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Попов, Лазарь Константинович (псевдоним: Эльпе; 1851—?) — русский писатель.